Republica (band), Britse rockgroep.
 Republica (metrostation), metrostation in het Roemeense Boekarest.
 República (metrostation), metrostation in het Chileense Santiago.
 Republica (radioprogramma), Vlaams radioprogramma tussen 1999 en 2005.
 Republica A/S, Deense reclamebedrijf.
 República (Nepalese krant), een krant in Nepal.
 La República (Peru), een krant in Peru.
 Colegio La República, een school in Rancagua in Chili.

Zie ook 
 La Repubblica, een krant in Italië.